K'akhi Asatiani – politico, allenatore di calcio, calciatore e dirigente d'azienda sovietico
 Malkhaz Asatiani – ex calciatore georgiano
 Nugzar Asatiani – schermidore sovietico